Waldo ist der Name folgender Personen:

 Waldo (St. Maximin) († 879), Abt von St. Maximin in Trier
 Waldo von Reichenau (740–814), Abt, Bistumsadministrator
 Waldo von Freising (883–906), Bischof
 Waldo von Chur († 949), Bischof von Chur und Abt von Pfäfers und Disentis
 Waldo (Fußballspieler) (Walter Machado da Silva; 1934–2019), brasilianischer Fußballspieler

Fiktive Personen:
 Hauptfigur im Computerspielumsetzungen zur Buchreihe Wo ist Walter?

Orte:
 Waldo (Alabama), Ort im Tallagena County
 Waldo (Arkansas), Ort im Columbia County
 Waldo (Florida), Stadt im Alachua County
 Waldo (Kalifornien), Gemeindefreies Gebiet im Marin County
 Waldo (Kansas), Stadt im Russell County
 Waldo (Kentucky), Gemeindefreies Gebiet im Magoffin County
 Waldo (Maine), Ort im Waldo County
 Waldo (Minnesota), Ort im Lake County
 Waldo (Mississippi), Ort im Neshoba County
 Waldo (Missouri), Ort im Jackson County
 Waldo (Ohio), Ort im Marion County
 Waldo (Wisconsin), Gemeinde im Sheboygan County

Waldo ist der Familienname folgender Personen:
 Carolyn Waldo (* 1964), kanadische Schwimmerin
 Edmund Meade-Waldo (1855–1934), britischer Ornithologe
 George E. Waldo (1851–1942), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Henry L. Waldo (1844–1915), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Janet Waldo (1920–2016), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Loren P. Waldo (1802–1881), US-amerikanischer Politiker
 Peter Waldo († vor 1218), Gründer der Waldenser-Kirche, siehe Petrus Valdes
 Samuel Waldo (1696–1759), US-amerikanischer Händler, Landspekulant, Brigade-General und Politiker
 Samuel Lovett Waldo (1783–1861), US-amerikanischer Maler

Siehe auch:
 Waldo Township
 Waldow
 Walto